Сін — багатозначний термін.

Люди
 Сін Хайме Лачіка (1928 — 2005) — філіппінський кардинал, апостольський адміністратор Маніли.
 Сін — китайське прізвище.
 Сін — корейське прізвище.
 Сін — гітарист Avenged Sevenfold.
 Сін — прізвисько Клазіни Марії Хоорник, натурниці і коханки Вінсента ван Гога.
 Сін Олександр Чєнсанович — міській голова Запоріжжя у 2010—2015 рр.

Міфологія
 Сін — бог місяця в шумеро-аккадської міфології.
 Сін — богиня в германо-скандинавської міфології (аси).
 Сін — біблійна пустеля в околицях гори Синай на північний захід від Ідумеї (Біблія | Чис | 34:3).

Мовознавство
 Сін — арабська літера.
 Сін або Шин — гебрайська літера.

Див. також 
sin
Сін